Golica bzw. Gólica bezeichnet:

 den slowenischen Namen der Koralpe, einen Gebirgszug in den Norischen Alpen, Österreich
 einen Ortsteil der Landgemeinde Puck im Powiat Pucki der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Golica (Puck)
 den früheren sorbischen Ortsnamen von Wiesenvorwerk, Wohnplatz der Stadt Peitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland